Les Licinii Murenae sont des membres d'une branche de la gens des Licinii.

 Publius Licinius, préteur à une date inconnue.
 Publius Licinius P. f. Murena, premier à porter le cognomen Murena. Contemporain de l’orateur Lucius Licinius Crassus, consul en -95. Comme son père atteint le rang de préteur.
 Publius Licinius P. f. P. n. Murena, décrit par Cicéron comme un homme de faible talent, mais intéressé par l’histoire.
 Lucius Licinius P. f. P. n. Murena, un des lieutenants de Sylla en Grèce. Probablement préteur avant -86.
 Lucius Licinius L. f. P. n. Murena, consul en -62
 Gaius Licinius L. f. P. n. Murena, légat de son frère en Gaule Cisalpine, le consul de -62
 Licinius (L. f. L. n.) Murena, probablement le fils du consul de -62, adopté par Aulus Terentius Varro, prend le nom de Aulus Terentius Varro Murena. Consul suffect en -23.
 Lucius Licinius Varro Murena, frère par adoption du précédent